Суперкубок Казахстану з футболу 2023 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2023 року між чемпіоном Казахстану Астаною та володарем кубку Казахстану Ордабаси.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2023
Казахстан
Лютий 2023
2023 у казахському спорті